La temporada de 1950 del Campionat del món de motociclisme fou la 2a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. Aquell any se'n va canviar el sistema de puntuació, atorgant vuit punts pel guanyador de la cursa i un punt pel sisè.

Grans Premis

500 cc

350cc

250cc

125cc 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions esportives del 1950